

Toponymes 

 Turnau, localité autrichienne de la province de Styrie.
 Turnau est le nom allemand de la ville tchèque de Turnov.

Patronymes 

 Grzegorz Turnau, né en 1967, musicien, poète, chanteur et pianiste polonais.
 , né en 1933, journaliste et écrivain polonais.